Lecanoromycetes är en klass av lavar. Lecanoromycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar